

Geografia
 Garino – frazione di Vinovo nella città metropolitana di Torino, Italia

Persone
 Juan Manuel Garino – avvocato e politico uruguaiano
 Patricio Garino – cestista argentino
 Silvia Garino – giocatrice di badminton italiana